Allsvenskan (1999) była 75. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 10 kwietnia, a zakończyła się 30 października. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast zespoły z miejsc 11–12 zagrały w barażach. Tytułu nie obroniła drużyna AIK Fotboll. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Helsingborgs IF. Tytuł króla strzelców zdobył Marcus Allbäck, który w barwach Örgryte IS strzelił 15 goli.

Tabela końcowa

Baraże o Allsvenskan 
 Assyriska FF – Örebro SK 1–1, 1–2 e.f. (2–3)
 GAIS – Kalmar FF 2–1, 1–1 (3–2)

Zespoły Örebro SK i GAIS zagrały w Allsvenaskan w następnym sezonie.

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1999 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1999 w Szwecji